Сезон 2020/2021 — другий в історії жіночої волейбольної команди «Прометей» з Кам'янського Дніпропетровської області.

Склад 

Склад команди у сезоні 2020/2021:

Чемпіонат

Перший етап 
Результати матчів:

Підсумкова таблиця команд суперліги після двоколового турніру:

Півфінал 

|}

Фінал 

|}

Прометей

Хімік

Суперкубок

Кубок України 
Другий етап (група Д)

|}
 СК «Прометей» — 9 очок
 «Аланта» — 6
 «Університет-ШВСМ» — 3
 ФОГТЛАНД — 0

Третій етап (група З). Матчі проходили в Южному.

|}
 СК «Прометей» — 9 очок
 «Хімік» — 6
 «Волинь-Університет-ОДЮСШ» — 3
 «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» — 0

Фінал чотирьох 

|}

Ліга чемпіонів

Кубок ЄКВ

Статистика 
Статистика виступів волейболісток у внутрішніх змаганнях:

Статистика виступів волейболісток у міжнародних змаганнях:

Бомбардири 
Найрезультативніші гравчині команди в окремих матчах:

Найбільше балів в іграх з «Прометеєм» набирали:

Примітки

Джерела 
 
 

СК Прометей
2021 в українському спорті
2020 в українському спорті
Волейбольні сезони